Pall Mall kan syfta på:

 Pall Mall, London – en gata i London
 Pall-mall – krocketliknande spel, populärt under 1600-talet
 Pall Mall (cigarettmärke) – ett cigarettmärke som saluförs av British American Tobacco
 Pall Mall Gazette – brittisk dagstidning 1865-1923